Landsberg-Velen und Gemen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Landsberg-Velen und Gemen (1815–1898), deutscher Standesherr und Unternehmer
 Friedrich von Landsberg-Velen und Gemen der Jüngere (1850–1926), deutscher Politiker
 Ignaz von Landsberg-Velen und Gemen (1788–1863), deutscher Standesherr, Politiker und Unternehmer